Dans le comté de Nordland, en Norvège : 
 Ramsvika, sur la kommune de Vestvågøy.
 Ramsvika, sur la kommune d’Øksnes.

Dans le comté de Trøndelag, en Norvège :
 Ramsvika, sur la kommune de Namsos.